Pamela (cantora) — cantora brasileira
Pamela Faria da Silva Lima — futebolista brasileira
Pamela en español — álbum da cantora Pamela
1243 Pamela — asteroide

Desambiguações de antropônimos